Cerro de las Cuevas bezeichnet mehrere Erhebungen:

 Cerro de las Cuevas (Argentinien), in Argentinien
 Cerro de las Cuevas (Chile), in Chile

in Puerto Rico:
 Cerro de las Cuevas (Lajas, Puerto Rico)	
 Cerro de las Cuevas (Santa Isabel, Puerto Rico)	
 Cerro de las Cuevas (Villalba, Puerto Rico)